No censo demográfico de 2010, a população do Rio Grande do Norte, estado localizado a nordeste da região Nordeste do Brasil, era de  habitantes, sendo a décima sexta unidade da federação mais populosa do país, concentrando cerca de 1,7% da população brasileira. De acordo o mesmo censo,  habitantes viviam na zona urbana (77,81%) e  na zona rural (22,19%). Ao mesmo tempo,  pessoas eram do sexo masculino (48,89%) e  do sexo feminino (51,11%), tendo uma razão de sexo de 95,66. Entre 2000 e 2010, o Rio Grande do Norte registrou um crescimento populacional de 14,30%, superior às médias da região Nordeste (11,29%) e do Brasil (12,48%).

A densidade demográfica, uma razão entre população e área, era de 59,99 habitantes por quilômetro quadrado (hab./km²), a décima maior do Brasil e mais de 2,5 vezes maior que a média nacional (). Dentre os municípios, a maior densidade era verificada em Natal () e a menor em Galinhos, no litoral norte ().

Novamente segundo o mesmo censo,  eram pardos (52,75%);  eram brancos (40,84%);  pretos (5,23%);  amarelos (1,07%);  indígenas (0,09%); além de 358 sem declaração (0,01%). Levando-se em conta a nacionalidade da população,  (99,94%) eram brasileiros, sendo  brasileiros natos (99,91%) e 797 naturalizados brasileiros (0,03%), além de  estrangeiros (0,06%). Simultaneamente,  pessoas eram nascidas no próprio estado (91,30%) e os  restantes eram de outros estados ou até mesmo do exterior (8,70%).

O Índice de Desenvolvimento Humano do estado do Rio Grande do Norte é considerado médio conforme dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Segundo o último Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, divulgado em 2013, com dados relativos a 2010, o seu valor era de 0,684, estando na 16ª colocação a nível nacional e na primeira a nível regional. Considerando-se o índice de longevidade, seu valor é de 0,792 (18º), o valor do índice de de renda é 0,678 (16º) e o de educação é de 0,597 (16º). Em 2009, a taxa de fecundidade era de 2,11 filhos por mulher, a décima terceira maior do Brasil.

Municípios mais populosos

Religião 

No censo de 2010,  potiguares eram católicos (75,96%),  habitantes evangélicos (15,4%),  espíritas (0,78%),  testemunhas de Jeová (0,38%),  católicos apostólicos brasileiros (0,04%),  mórmons (0,13%),  católicos ortodoxos (0,04%),  budistas (0,03%), 807 seguiam religiões orientais (0,03%), outros 807 seguiam o candomblé (0,03%), 546 espiritualistas (0,01%), 538 umbandistas (0,02%), 468 esotéricos (0,01%), 320 judaístas (0,01%), 83 praticavam tradições indígenas (0,00%), 72 pertenciam a outras declarações de religiões afro-brasileiras (0,00%), 45 eram islâmicos (0,00%), 23 hinduístas (0,00%) e quatro a outras religiosidades (0,0001%). Outros  não possuíam religião (6,41%), dos quais   eram ateus (0,18%) e  agnósticos (0,04%);  possuíam religião indeterminada e tinham múltiplo pertencimento (0,18%), sendo que  possuíam religião não determinada ou mal definida (0,18%) e vinte declararam possuir múltiplas religiosidades (0,00%);  não souberam (0,09%) e 661 não declararam (0,02%).

Segundo a divisão da Igreja Católica no Brasil, o Rio Grande do Norte pertence à Regional Nordeste II, que também abrange os estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco, e seu território coincide com a Província Eclesiástica do Rio Grande do Norte, cuja sede é a Arquidiocese de Natal, inicialmente erguida como diocese, em 29 de dezembro de 1909, desmembrada da Diocese de Paraíba. Apenas em 16 de fevereiro de 1952 a diocese foi elevada à condição de arquidiocese. Desde a sua ereção, foram desmembradas as suas atuais dioceses sufragâneas: Mossoró (28 de julho de 1934) e Caicó (25 de novembro de 1939).

O Rio Grande do Norte também possui os mais diversos credos protestantes ou reformados. Do total de evangélicos,  pertenciam a igrejas evangélicas de origem pentecostal (10,35%),  às evangélicas de missão (1,89%) e  a outras evangélicas não determinadas (3,15%). Dentre as igrejas pentecostais,  pertenciam à Assembleia de Deus (7,16%),  à Igreja Universal do Reino de Deus (0,75%),  à Igreja Deus é Amor (0,24%),  à Igreja Congregação Cristã do Brasil (0,15%),  à Igreja do Evangelho Quadrangular (0,08%),  à Igreja Maranata (0,04%),  à Igreja O Brasil para Cristo (0,06%),  à Igreja Casa da Bênção (0,04%), 113 à Igreja Nova Vida (0,00%) e 780 à Comunidade Evangélica (0,02%), além de  pertencerem a outras evangélicas pentecostais (1,82%). Em relação às igrejas de missão,  eram pertencentes à Igreja Batista (1,02%),  à Igreja Adventista (0,43%),  à Igreja Presbiteriana,  à Igreja Metodista (0,07%),  à Igreja Luterana (0,04%), 556 à Igreja Evangélica Congregacional (0,02%) e outros 108 pertenciam a outras igrejas de missão (0,00%).

Regiões metropolitanas 

A única região metropolitana existente no Rio Grande do Norte é a Região Metropolitana de Natal (RMN), também referida por Grande Natal, com uma população de  habitantes (2010), sendo a décima sexta maior aglomeração urbana do Brasil.

Foi criada pela lei complementar estadual (LCE) n° 152, de 16 de janeiro de 1997. Inicialmente, integrava apenas os municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba e Extremoz. Com a lei complementar 221/2002, passam a fazer parte da região metropolitana os municípios de São José de Mipibu e Nísia Floresta. Em 2005, o município de Monte Alegre foi adicionado e em 2009 passou a fazer parte o município de Vera Cruz.

Em 25 de fevereiro de 2013, o município de Maxaranguape foi adicionado. Em 27 de julho de 2015, Ielmo Marinho passou a integrar a RMN. Tempos depois, também foram incluídos os seguintes municípios: Arês Bom Jesus e Goianinha.

Rede urbana 
Segundo o estudo do IBGE Regiões de influência das cidades 2007 (REGIC 2007), na hierarquia urbana do Brasil, dezenove municípios potiguares estão em algum nível hierárquico definido.

Os municípios que ocupam os níveis mais altos são Natal, como capital regional A e Mossoró, considerada como capital regional do tipo C, não existindo capitais regionais B em território potiguar. Os municípios incluídos nesse nível constituem o terceiro nível da gestão territorial, e exercem influência no estado e em estados próximos.

Como centros sub-regionais A tem-se Caicó e Pau dos Ferros; e centros sub-regionais B Assu e Currais Novos. Esses municípios exercem influência apenas em cidades próximas, povoados e zona rural.

No menor nível, os centros de zona (apresentam atuação restrita às vizinhanças), João Câmara e Macau são classificadas como centros de zona A, enquanto Apodi, Alexandria, Canguaretama, Parelhas, Passa-e-Fica, Patu, Santa Cruz, Santo Antônio, São Miguel, São Paulo do Potengi e Umarizal pertencem ao grupo centros de zona B.

Ligações externas 
 Página oficial do Governo do Rio Grande do Norte

Rio Grande do Norte
Demografia